Песма Евровизије 1981. било је 26. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 4. априла 1981. у РДС Симонскорт Павиљону у Даблину у Ирској. Био је то други пут да је Ирска домаћин такмичења после њихове друге победе 1980. године захваљујући Џонију Логану. Водитељ такмичења је била Дојрен Ни Брин. Уједињено Краљевство је остварило своју четврту победу освојивши 136 поена.

20 земаља је учествовало: дебитант на овом такмичењу је био Кипар, Израел се враћа након одсуства и одбијања домаћинства 1980. године, а Југославија се враћа након четворогодишње паузе. Италија је одустала од такмичења због мале заинтересованости, а Мароко је одустао након њиховог првог и јединог учешћа 1980. године.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1981.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1981.